Сезон 2021-2022 годов стал для ФК «Енисей» восемнадцатыми в первом дивизионе страны и 30-м в розыгрыше Кубка России.

Состав

Основной состав

Енисей-2 

Примечания: * — также находится в основном составе

Трансферы

Лето 2021 
Пришли

Ушли

Зима 2022 
Пришли

Ушли

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент

Предсезонные и товарищеские матчи

ФНЛ

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок России 

Сохранив место в ФНЛ в прошлом сезоне, клуб получил право выступать в Кубке России сезона 2021/22. Клуб начнет свой путь со стадии 1/64 финала.

1/64 финала

Элитный групповой раунд (Группа 9)

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игроки покинувшие команду или ушедшие в аренду по ходу сезона:

|}

Примечания 

ФК «Енисей»
Енисей